Il Coventry United Ladies Football Club, meglio noto come Coventry United, è una squadra di calcio femminile inglese, affiliata all'omonimo club con sede a Coventry, nella contea delle West Midlands. La squadra, fondata come Coventry Ladies, in seguito mutata in Coventry City Ladies e da luglio 2015 rebranded con l'attuale denominazione, per la stagione 2020-2021 la squadra milita in FA Women's Championship, secondo livello del campionato inglese di categoria, disputando le partite interne alla Butts Park Arena, stadio dalla capienza di  spettatori, che condividono con la squadra maschile ed altre due società rugbystiche cittadine.

Storia 
Fondato nel 1991, il club ha esordito nella West Midlands Regional League. Nel 1997, come Coventry City, furono promosse in FA Women's Premier League Northern Division, dove rimasero fino alla retrocessione nel 2002.

Prima dell'inizio della stagione 2002-2003 il club ha sviluppato relazioni più strette con il Coventry City F.C., rinnovando e ampliando nel contempo il centro giovanile di eccellenza. Nel 2004 il club è stato promosso di nuovo in FA Women's Premier League Northern Division, rimenando tuttavia solo una stagione al livello più alto prima di retrocedere nuovamente.

Dopo tre secondi posti consecutivi, il Coventry ha vinto nuovamente la Midland Combination nel 2010 segnando 66 gol in 22 partite di campionato.

Il club ha giocato al Coventry University Sports and Conference Centre, Westwood Heath e al Coventry Sphinx FC, prima di trasferirsi all'Oval, Bedworth. Nell'agosto 2014 il club ha annunciato il trasferimento alla Ricoh Arena di Coventry per la stagione 2014-2015. A metà della stagione 2014-2015, le Coventry Ladies sono state costrette a lasciare la Ricoh Arena dopo l'arrivo dei Wasps RFC, ritrovandosi a giocare ancora una volta al Bedworth Oval.

Nel luglio 2015 hanno stipulato un accordo di collaborazione con il Coventry United e si sono trasferiti nella Butts Park Arena, sede del Coventry R.F.C. dove gioca il Coventry United. L'aprile 2019 ha visto la squadra vincere la National League South, il terzo livello nel gioco femminile, vedendole ottenere la promozione al FA Womens Championship. Seguono tre stagioni combattute, nelle quali la squadra pur non riuscendo a staccarsi da posizione di bassa classifica, chiudendo in tutte al 10º posto riescono comunque a salvarsi.

Nel 2021 Steve Quinlan, Paul Marsh e Darren Langdon hanno acquistato una quota del 49% nel club. Il club ha annunciato l'intenzione di diventare professionista e sta iniziando la sua prima stagione da club completamente professionale dalla stagione 2021-2022.

Cronistoria

Calciatrici

Organico

Rosa 2021-2022 
Rosa ruoli e numeri di maglia come da sito ufficiale, aggiornati al 27 settembre 2021

Note

Collegamenti esterni